Янчинцы — название населенных пунктов на Украине:

 Янчинцы — до 1946 г. название села Иванковцы в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Янчинцы — до 1945 г. название села Колыбаевка в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.